Die Klagenfurt Open 2018 waren das 157. Turnier der 9-Ball-Poolbillard-Turnierserie Euro-Tour. Sie fanden vom 11. bis 13. Oktober 2018 im Sportpark Klagenfurt in Klagenfurt am Wörthersee statt und waren das fünfte Turnier des Jahres, der 21. Euro-Tour-Stopp in Österreich und der zweite in Klagenfurt.

Sieger wurde der Österreicher Mario He, der im Finale den Engländer Mark Gray mit 9:8 besiegte. Den dritten Platz belegten der Ungar Olivér Szolnoki und der Niederländer Marc Bijsterbosch. Titelverteidiger war der Deutsche Ralf Souquet, der in der Vorrunde gegen Maxim Dudanez ausschied.

Modus 
Die 158 Teilnehmer traten zunächst im Doppel-K.-o.-System gegeneinander an. 32 Spieler qualifizierten sich für die Finalrunde, die im K.-o.-System ausgespielt wurde.

Preisgeld

Finalrunde

Weblinks 
 Klagenfurt Open 2018 auf azbilliards.com

Einzelnachweise 

Euro-Tour
Poolbillardveranstaltung 2018
Billardturnier in Klagenfurt am Wörthersee